Пакино — топоним:

 Пакино — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия.
 Пакино — поселок в Ковровском районе Владимирской области России.
 Пакино — деревня в Кадуйском районе Вологодской области России.